Ctenobelba är ett släkte av kvalster. Ctenobelba ingår i familjen Ctenobelbidae. 

Ctenobelba är enda släktet i familjen Ctenobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ctenobelba